« Derry » est un terme pouvant faire référence à :

Toponyme 

 Derry (ou Londonderry) est le nom de la deuxième plus grande ville d'Irlande du Nord
 le Comté de Derry est un comté d'Irlande situé en Irlande du Nord et dans la province de l'Ulster.
 Derry River est une rivière du Comté de Wicklow en Irlande
 Derry est une ville dans le comté de Rockingham dans le New Hampshire aux États-Unis.
 Derry (Maine) est une ville de fiction utilisée par Stephen King dans plusieurs de ses romans.
 Derry, un borough situé du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Nom de famille 

 Benjamin Derry (1943-) est un peintre français.
 Shaun Derry (1977-) est un footballeur professionnel anglais.
 Irvine Derry est un homme politique britannique, ancien Lord Chancellor dans le gouvernement de Tony Blair.
 Roger Derry (1900-1943) est un prêtre français, résistant et martyr de la deuxième guerre mondiale.

Divers 

 Derry City FC est le club de football de la ville de Derry
 Siège de Derry, en 1689

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme